Смиловци — село:
 Смиловци — в Габровской области Болгарии;
 Смиловци — в общине Чашка Республики Македонии;
 Смиловци — в общине Цариброд Сербии.